Игра-ходилка — один из старейших классов настольных игр.

Цель игры — провести свою фишку (несколько фишек) по заготовленному маршруту. Расстояние, на которое игрок может продвинуть свою фишку определяется броском игральной кости. Обычно в игре присутствуют дополнительные правила, дающие выгоды или наказания игрокам, чья фишка попала на определённое поле.

Среди таких игр:

 Сенет из Древнего Египта (ок. 3500 лет до н. э.)
 Царская игра Ура из Месопотамии (ок. 2600–2400 годы до н. э.)
 
 Мавари сёги.

Литература 
 

Гоночные игры
Настольные игры по алфавиту